Spinilabochilus  — род одиночных ос (Eumeninae). 2 вида.

Распространение 
Казахстан, Туркмения. Для СССР указывались 2 вида.

Описание 
Мелкие (менее 1 см) одиночные осы. Жвалы короткие и массивные. Нижнегубные щупики в длинных редких волосках. Наличник очень короткий и широкий. Заднещитик с закруглённым задним краем. Вертлуги задних ног сзади изнутри остроребристые.

Классификация 
2 вида.

Примечания

Литература 
 Курзенко Н. В. 1981. Обзор родов одиночных складчатокрылых ос семейства Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea) фауны СССР // Перепончатокрылые Дальнего Востока. — Владивосток. ДВНЦ АН СССР. С. 81-112.

Ссылки 
 Род Spinilabochilus на www.eol.org
 Род Spinilabochilus на www.catalogueoflife.org

Настоящие осы
Роды перепончатокрылых
Эндемики Средней Азии